Авро́ра — парусный фрегат Российского императорского флота типа «Спешный» 44-пушечного ранга, но на деле имел на вооружении, в разное время, от 54 до 58 орудий (56 ор.; 58 ор.)

«Аврора» последней из русских военных парусников совершила в середине XIX столетия кругосветное плавание под командованием И. Н. Изыльметьева.

Среди офицеров фрегата было много в будущем выдающихся исследователей и знаменитых моряков: Г. И. Невельской, К. Ф. Литке, Н. А. Фесун, М. П. Тироль и другие передовые люди своего времени.

Строительство 
Заложен 23 ноября 1833 года на Охтенской верфи. Руководил постройкой подполковник Корпуса корабельных инженеров И. А. Амосов
. Спущен 27 июля 1835 года, вошёл в состав Балтийского флота.

Загадка имени Аврора 
Существует мнение, что имя фрегату дал лично император Николай I. Некоторые источники утверждают, что он повелел назвать новый корабль «в честь одной из самых красивых женщин Петербурга» — Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной (урожденная баронесса Шернваль фон Валлен), фрейлины императрицы Александры Фёдоровны.

Другие источники утверждают, что фрегат назвали, как тогда было модно, в честь римской богини утренней зари Авроры.

Основные тактико-технические характеристики 
водоизмещение — 1940 тонн;
длина — 48,52 метра;
ширина — 12,6 метра;
глубина трюма — 3,874 метра;
осадка — около 4 метров;
экипаж — 300 человек;
вооружение — 34 пушки (24-фунт.) и 24 карронады (24-фунт.).

Служба 
В 1836 году находился в практическом плавании в Балтийском море.
3 июля 1836 года на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
С 1837 по 1843 год ежегодно в составе отряда контр-адмирала Ф. П. Литке находился в плаваниях в Балтийском море для практики генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича.
В 1844 году ходил в Англию.
В 1845 году находился в практическом плавании в Финском заливе.

Участие в экспедиции Балтийского флота в датские воды в 1848—1850 
23 мая 1848 года вышел из Ревеля к берегам Дании для усиления 3-й дивизии контр-адмирала И. П. Епанчина, находившейся у острова Мён. Крейсировал с дивизией у входа в пролив Малый Бельт, у островов Мэн и Рюген.
22 августа 1848 вместе с дивизией ушёл от берегов Дании и 1 сентября 1848 года вернулся в Кронштадт.
В 1849 году находился в Кронштадтском порту.
Тимберован в Кронштадте в 1851 году.
В 1852 году находился в практическом плавании в Финском заливе.

Первое кругосветное плавание 
21 августа 1853 года фрегат «Аврора», под командованием капитан-лейтенанта И. Н. Изыльметьева, вышел из Кронштадта на Дальний Восток по маршруту Копенгаген — Христианзанд — Портсмут — Рио-де-Жанейро — мыс Горн — Кальяо — Бухта Де-Кастри для усиления эскадры вице-адмирала графа Е. В. Путятина.

 27 августа 1853 года, проходя мимо шведского города Треллеборг, фрегат коснулся мели, но уже 29 августа был снят двумя шведскими военными пароходами и 30 августа стал на якорь в Копенгагене;
 3 сентября 1853 года «Аврора» перешла в Хельсингёр, а 4 сентября была выведена датским буксирным пароходом в море.
 В ночь на 15 сентября 1853 года в Северном море фрегат испытал жесточайший шторм, во время которого поломало 10-весельные катера и фрегату были нанесены серьёзные повреждения, вынудившие его зайти в норвежский порт Кристиансанд.
 С 3 октября по 25 ноября 1853 года фрегат исправлял повреждения в Портсмуте.

Исправив повреждения и не задерживаясь в Англии, фрегат взял курс к восточному берегу Америки. Завершив переход через Атлантический океан, 15 января 1854 года «Аврора» отдала якорь в гавани Рио-де-Жанейро. Здесь пришлось отстаиваться в ожидании попутных ветров. 31 января 1854 года ветер изменился, и фрегат вышел навстречу бурям и штормам коварного мыса Горн.

«Авроре» и её экипажу тяжело дался этот переход: почти двадцать дней встречные штормовые ветры препятствовали выходу в Тихий океан. Во время плавания на «Авроре» было много заболеваний. Несколько человек тяжело заболели цингой (8 матросов умерли, 35 тяжело болели), появились первые случаи заболевания дизентерией. Фрегат нуждался в срочном ремонте: потекли палубные пазы, ослабел такелаж, на исходе были вода и провизия. Но судьба была милостлива к «Авроре», и когда казалось, что уже нет никакой надежды пройти мыс Горн, подул попутный ветер, фрегат, поставив все паруса, 13 марта миновал это кладбище кораблей, а на двадцатый день пришел в перуанский порт Кальяо.

В Кальяо (Калао) «Аврора» была блокирована. Неожиданностью явилось наличие в бухте английских фрегатов «Президент» и «Пик» (под флагом контр-адмирала Дэвида Прайса), французских фрегатов «Форт» (под флагом контр-адмирала Фебврье де Пуанта) и «Евридика», французского брига «Облигадо». «Аврора» оказалась в ловушке. Из неё нужно было вырваться.

Авроровцы сумели это сделать. Капитан-лейтенант Изыльметьев обменялся с обоими адмиралами  обычными в мирное время визитами вежливости, чем усыпил их бдительность. Русский капитан, зная о том, что скоро может начаться война и, предполагая, что со дня на день это известие может дойти до Кальяо, ускорил подготовку «Авроры» к переходу в российские моря, хотя внешне казалось, что корабельные работы шли по обычному распорядку. Русский фрегат, судя по всему, не торопился уходить.

Но это была только видимость. Когда настал срок выхода в море, экипажем «Авроры», для обмана неприятеля  была применена русская смекалка. В ночь на 14 апреля 1854 года, в сильный туман, с «Авроры» были спущены на воду семь десятивёсельных шлюпок. Моряки «Авроры» спустились в баркасы. В полной тишине был выбран якорь. Чтобы не ставить парусов и не разворачивать корабль носом, на шлюпки подали буксиры, и, с помощью вёсел, русские моряки вывели фрегат в открытое море. Когда туман скрыл дозорное английское судно, «Аврора» вступила под паруса и исчезла в океане прежде, чем неприятель мог послать за ней погоню. Через неделю пароход «Вираго» привёз официальное известие, датированное 28 марта, о том, что уже объявлена война России.

Последний переход также был очень тяжелым. Как только «Аврора» вышла из тропиков, она попала в полосу жестоких ветров с непрерывными шквалами и фрегат часто заливался волнами через борта. Продолжались случаи заболевания цингой и дизентерией. На фрегате практически не было ни одного здорового человека. При переходе из Кальяо в Петропавловск умерло 13 человек. Заболел и сам Изыльметьев и 12 июля 1854 года сдал командование фрегатом старшему офицеру, капитан-лейтенанту Михаилу Петровичу Тиролю. 

Хотя специальное обследование показало, что «гигиенические условия, как оказалось, были на фрегате соблюдены вполне» (насколько это было возможно на корабле того времени), по приходе в Петропавловск (19 июня 1854 года) с фрегата было свезено на берег и отправлено на лечение на горячие ключи в деревню Паратунку 196 человек. Увы, 19 человек спасти не удалось.

Переход из Кронштадта в Петропавловск «Аврора» совершила за 198 дней плавания под парусами. Самый длительный переход, из Кальяо в Петропавловск протяженностью в 9000 миль без захода в порты, был совершен в рекордно короткий срок — 66 дней.

Участие в обороне Петропавловска 

14 июля 1854 года Главный командир Петропавловского порта В.С. Завойко уведомил командира «Авроры» о том, что получил от американского консула известие: Россией объявлена война Англии и Франции. Из Англии отправлен пароход, чтобы сформировать эскадру для блокады российских портов в Тихом океане.

В.С. Завойко приказал: «быть в совершенной готовности отражать нападение неприятельских судов». Небольшой гарнизон крепости, с помощью части пушек «Авроры», установленных на быстро построенных батареях, смог создать артиллерийскую систему обороны. Были сняты и переданы на береговые батареи орудия правого борта. Часть экипажа была переведена на берег в качестве резерва гарнизона, чтобы отразить высадку неприятельского десанта. Фрегат «Аврора» и военный транспорт «Двина» были поставлены на якоря в глубине бухты за косой Кошка левыми, вооружёнными, бортами к выходу из гавани.

 Утром 17 августа у входа в Авачинскую губу появилась неприятельская эскадра в составе знакомых авроровцев по Кальяо: 2-х английских фрегатов (; «Пик») и парохода , французских: фрегата «Форт» и фрегата «Евридика», брига «Облигадо» (всего 212 орудий) с 2,7-тысячным экипажем и десантом под командованием английского контр-адмирала Дэвида Прайса и французского контр-адмирала Фебрие де Пуанта. Попытки английского 6-пушечного парохода «Вираго» провести разведку в гавани были пресечены метким огнём орудий «Авроры», «Двины» и батареи № 2..
 18 августа вечером противники впервые обменялись артиллерийскими выстрелами.
 Через сутки противник высадил 600 человек десанта. Бой продолжался почти восемь часов, и десант к наступлению сумерек был защитниками крепости отброшен обратно на суда. Нервы контр-адмирала Прайса всего этого не выдержали. Он застрелился. Командование над эскадрой принял контр-адмирал де Пуант.
 20 августа после мощного артиллерийского обстрела противник вновь высадил десант, который, пробыв на берегу всего несколько минут и, даже не вступив в боевое соприкоснование с отрядом защитников Петропавловска (130 человек), шедшего в контратаку, бежал обратно на суда эскадры.
 24 августа, после обстрела союзной эскадрой русских береговых батарей и кораблей, контр-адмирал Де Пуант высадил около 950 человек десанта. В итоге жестокого боя противник потерял ранеными и убитыми более 400 человек и отошёл на свои суда, сильно повреждённые русской артиллерией. В критический момент сражения с фрегата «Аврора» высадились 3 десантные команды. Отрядами моряков фрегата командовали лейтенанты Николай Фесун, Дмитрий Жилкин и Константин Пилкин. Кульминацией сражения стал штыковой бой 350 русских стрелков и моряков с «Авроры» и «Двины» с почти втрое превосходящими силами десанта. В коротком, но жестоком бою враг был сброшен с Никольской сопки в море.
 В ходе отражения штурмов (18—24 августа 1854) Петропавловского порта «Аврора» получила серьёзные повреждения: ядром была пробита грот-мачта, перебит такелаж, повреждены пушки.

После безуспешной попытки взять Петропавловск вражеская эскадра рано утром 27 августа 1854 года  ушла в открытое море. «Аврора» и сопровождавшие её корабли начали преследование противника. В заливе Де-Кастри «Аврора» снова дала успешный артиллерийский бой неприятелю. После отступления английский отряд направился в Ванкувер, французский — в Сан-Франциско.

В.С. Завойко за боевые действия удостоили чина контр-адмирала и ордена Святого Георгия III степени. Награды были объявлены и многим отличившимся в боях военнослужащим гарнизона и морякам кораблей.

Участие в эвакуации Петропавловского гарнизона 
3 марта 1855 года есаул Мартынов привёз от губернатора Восточной Сибири распоряжение о срочной эвакуации всех жителей, гарнизона и имущества Петропавловского порта в Николаевский пост (ныне Николаевск-на-Амуре), поскольку англо-французская эскадра, теперь уже в 26 боевых кораблей, готовилась к нападению на порт. Пункт эвакуации знал только В.С. Завойко.

Ещё шла погрузка имущества и жителей на корабли, а мужчины длинными продольными пилами пропиливали во льду канал. По нему тяжело гружёные суда вывели на чистую воду. Командирам назначили встречу в заливе Де-Кастри (ныне залив Чихачёва).
 4 апреля 1855 г. безоружные транспорты «Иртыш» и «Байкал» ушли первыми.
 5 апреля 1855 года, забрав остатки гарнизона, вышли в путь из Петропавловска к устью Амура фрегат «Аврора», корвет «Оливуца», военный транспорт «Двина» и боты № 1 и «Кадьяк».
 К 5 мая все суда отряда собрались в заливе Де-Кастри.
 8 мая в заливе со стороны моря показалась группа кораблей противника (фрегат «Сибилл» (40-пуш.), винтовой корвет «Хорнет» (17-пуш.) и бриг «Биттерн» (12-пуш.)). Корвет «Оливуца» был обстрелян, фрегат «Аврора» встал на диспозицию для боя, но противник от боя уклонился и ушел в море.
 С 19 по 24 мая все суда подошли к мысу Лазарева, на котором находилась артиллерийская батарея.
 22 июня батарея была снята на корабли и все суда вошли в устье Амура. Здесь фрегат оставался до конца войны.

Второе кругосветное плавание 
После ухода из Петропавловска «Аврора» находилась в устье Амура до заключения мира. 

Получив предписание вернуться на Балтику фрегат под командованием М. П. Тироля 9 октября 1856 г. вышел из устья Амура, взяв курс от мыса Лазарева в Россию по маршруту залив Де-Кастри — Корейский пролив — Гонконг — Сингапур — Зондский пролив — мыс Доброй Надежды — остров Св. Елены — Шербур — Копенгаген — Кронштадт.

Переход с Дальнего Востока был не менее трудным, чем путь туда. Во время штормов в Японском море, Индийском и Атлантическом океанах крен достигал более 40°.

В первые дни плавания у «Авроры» из-за сильных штормов расшатался рангоут, протекала палуба. Все это заставило командира изменить курс и зайти в Сингапур, где фрегат отремонтировали, запаслись свежей провизией и водой, и, обогнув мыс Доброй Надежды, взяли курс к островам Св. Елены. Во время этого перехода на фрегате были проведены образцовые метеорологические и астрономические наблюдения. Команда занималась пушечными и парусными учениями. На фрегате, имевшем достаточный запас свежей зелени, еды и воды, почти не было больных. С. О. Макаров о метеорологических наблюдениях, ведённых на «Авроре», писал:

«Я позволю себе привести один главнейший пример — это фрегат „Аврора“, под командою Изыльметьева. Метеорологический журнал этого фрегата ведён был с замечательной подробностью. От самого Кронштадта и до Петропавловска наблюдения метеорологические производились ежечасно, журнал столь же добросовестно вёлся и далее — в Петропавловске, и это не помешало экипажу фрегата „Аврора“ проявить замечательное самоотвержение и мужество при обороне этого порта. В метеорологическом журнале этого фрегата за 1854 года по этому случаю есть замечательно красноречивая запись, что с 20 августа по 1 сентября (старый стиль) метеорологических наблюдений не производили по случаю военных действий. Но как только военные действия окончились, на фрегате вновь принялись за свои правдивые метеорологические записи».

Кругосветный переход «Авроры» закончился в Кронштадте 1 июня 1857 года. Три года девять месяцев и 21 день продолжался дальневосточный поход фрегата.

8 апреля 1861 исключён из списков судов Балтийского флота и продан на слом, при этом имя фрегата по традиции перешло к крейсеру I ранга.

Командиры 
 В. И. Румянцев (1835—1836);
 С. И. Мофет (1837—1843);
 Н. Г. Котельников (1844—1845);
 П. Я. Семиков (1849);
 А. Л. Токмачев (1852—08.1853);
 И. Н. Изыльметьев (08.1853—1855);
 М. П. Тироль (1856—1857).

См. также 
 Корпуса Морского ведомства Российской империи
 Ранг в парусном военно-морском флоте
 Список русских парусных фрегатов
 Парусные фрегаты типа «Спешный»

Примечания

Литература 
 
 
 Г. Щедрин. Огненная кругосветка «Авроры»
 Г. И. Щедрин «Петропавловский бой»
 А.Лопарев, Д. Лопарев. Военно-морской исторический справочник. Аврора
 Соотечественник в Скандинавии. Культурно-просветительный журнал. 14 ноября 2012. Юрий Кружнов. Несокрушимая Аврора. 
 Стрелов А. Фрегат «Аврора», оборона Петропавловска-Камчатского и секретная карта Невельского // «Голоса ветеранов Тихоокеанского флота». ISBN 5-7711-0108-7. Сборник статей. — Санкт-Петербург: 2003. — 158 с.

Ссылки 
 Военно-морской флот России. 24 августа 1854 года. Петропавловский бой

Корабли Крымской войны
История Дальнего Востока